

Film en televisie 
 Rosie (1965), een Indiase film uit 1965 in de taal Malayalam
 Rosie! (1967), een Amerikaanse film uit 1967 met Rosalind Russell
 Rosie! (1969), een film uit 1969
 Rosie (1998), een Vlaamse film van Patrice Toye uit 1998
 Rosie (2013), een Zwitserse film uit 2013
 Rosie (Britse televisieserie), een Britse politieserie op de BBC in de jaren zeventig
 Rosie (Australische televisieserie), een Australische televisieserie uit 2011
 Rosie and Jim, Brits televisieprogramma voor kinderen

 Muziek 
 Rosie (Don Partridge), debuutsingle van Don Partridge uit 1968
 Rosie (Joan Armatrading), een nummer van Joan Armatrading uit 1980
 Rosie (The Cats), nummer van The Cats op hun elpee Third life'' uit 1983, geschreven door Dick Wagner, Piet Veerman en Cor Veerman
 Rosie (Claw Boys Claw), een nummer van de Claw Boys Claw uit 1992
 Whole Lotta Rosie, een nummer van de Australische hardrockband AC/DC uit 1977
 CocoRosie, een Amerikaanse experimentele band
 Skandall um Rosie (Skandall), een nummer van Spider Murphy Gang

Overig 
 Rosie (Amerikaans tijdschrift), tijdschrift in de Verenigde Staten van 2001-2003
 Rosie (Nederlands tijdschrift), een Nederlands pornotijdschrift
 Rosie (robot) een fictieve robot in de strips en tekenfilms van de Jetsons